Volleyball-Bundesliga 2020/2021 började 3 oktober 2020 och avslutades 24 april 2021. Då Volleyball-Bundesliga 2019/2020 avbröts p.g.a.  Coronaviruspandemin 2019–2021 fanns det ingen titelförsvarare. Dresdner SC blev tyska mästare.

Seriespelet

Matcher

Tabell 
Sedan säsongen 2013/14 gäller att seger med 3:0 eller 3:1 ger tre poäng, seger med 3:2 ger två poäng, förlust med 2:3 ger en poäng och förlust med 1:3 eller 0:3 ger ingen poäng. Om två eller flera lagar hamnar på samma poäng avgör i turordning: antal segrar, setkvot (vunna/förlorade) och bollkvot (vunna/förlorade).

Slutspelet 
Lagen på de åtta första platserna i serien kvalificerade sig för slutspel. Finalen spelades i bäst av fem matcher, i övriga fall gällde bäst av tre matcher.

Arenor

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar 
 Officiell hemsida

2020
Volleybollsäsongen 2020/2021